Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Drewett che ha battuto in finale Claudio Panatta 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt (primo turno)
 Zoltán Kuhárszky (quarti di finale)
 Fernando Luna (secondo turno)
 Bernard Fritz (semifinali)

 Haroon Ismail (secondo turno)
 Klaus Eberhard (quarti di finale)
 Werner Zirngibl (primo turno)
 Claudio Panatta (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1982